Nuit blanche (französisch: „schlaflose Nacht“, wörtlich „weiße Nacht“, ) steht für:
 Sport-Gala in der Schweiz, siehe La Nuit blanche
 Originaltitel des Spielfilms Sleepless Night – Nacht der Vergeltung (2011)
 Nuit blanche (kulturelle Veranstaltung), Veranstaltung der Stadt Paris, bei der Museen und andere öffentliche oder private Einrichtungen geöffnet sind; hinzu kommen weitere Veranstaltungen 

Siehe auch:
 Weiße Nächte (Begriffsklärung)